Квартал 1 () — название квартала (административной единицы третьего уровня) в некоторых вьетнамских городах.

Город Хошимин:
 Квартал 1 — в районе Говап.
 Квартал 1 — в Районе 3.
 Квартал 1 — в Районе 4.
 Квартал 1 — в Районе 5.
 Квартал 1 — в Районе 6.
 Квартал 1 — в Районе 8.
 Квартал 1 — в Районе 10.
 Квартал 1 — в Районе 11.

Другие города:
 Квартал 1 — в городе Шадек, провинция Донгтхап.
 Квартал 1 — в городе Шокчанг, провинция Шокчанг.
 Квартал 1 — в городе Гоконг, провинция Тьензянг.
 Квартал 1 — в городе Виньтяу, провинция Шокчанг.
 Квартал 1 — в городе Виньлонг, провинция Виньлонг.
 Квартал 1 — в городе Вунгтау, провинция Бариа-Вунгтау.
 Квартал 1 — в городе Куангчи, провинция Куангчи.
 Квартал 1 — в городе Чавинь, провинция Чавинь.
 Квартал 1 — в городе Зярай, провинция Бакльеу.